Peres (Bíblia), personagem bíblica do Antigo Testamento;
Peres (sobrenome), sobrenome originário das regiões históricas de Astúrias e Galiza;
Shimon Peres, político israelense;
Waldir Peres, ex-futebolista brasileiro;
Jefferson Peres, professor e político brasileiro;
Marinho Peres, ex-futebolista e treinador brasileiro;
Damião Peres, historiador e numismata português;
Lucélia de Oliveira Peres, maratonista brasileira;
Cristiana Peres, atriz brasileira;
Pedro Peres, pintor e desenhista português;
Glênio Peres, advogado, jornalista, ator e político brasileiro;
Martim Peres, nobre medieval do Reino de Portugal;
Ricardo Peres, pianista brasileiro;
Troncoso Peres, advogado criminalista brasileiro.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes